Primal Fear se poate referi la:

 Primal Fear (formație), formație power metal germană
 Primal Fear (album), albumul lor de debut
 Primal Fear (roman), un roman thriller din 1993 de William Diehl
 Primal Fear (film), un film din 1996 bazat pe romanul lui Diehl